Cheshire (graafschap), een graafschap in Engeland
Cheshire (kaas), een kaas vernoemd naar het graafschap

Plaatsen
Cheshire (Connecticut), een plaats in de Amerikaanse staat Connecticut
Cheshire (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
Cheshire (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio